Sint-Joriskathedraal (Georgetown)
Sint-Joriskathedraal (Lviv)
Sint-Joriskathedraal (Vladikavkaz)

Joris